Il doppio del torneo di tennis Tulsa Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Alejandro Hernández che hanno battuto in finale James Blake e Thomas Blake 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Mark Merklein (semifinali)
 Marcos Ondruska /  Byron Talbot (semifinali)

 David DiLucia /  Michael Sell (primo turno)
 Jeff Coetzee /  Alejandro Hernández (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 1999